Die Pacific Life Open 2002 waren ein Tennisturnier, welches vom 11. bis 17. März 2002 in Indian Wells stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2002 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das erste von neun Turnieren der Kategorie Tennis Masters Series.

Titelverteidiger im Einzel war Andre Agassi, der dieses Jahr schon in der ersten Runde ausschied. Im Finale setzte sich die Nummer 1 der Setzliste Lleyton Hewitt in zwei Sätzen gegen Tim Henman durch. Für Hewitt war es der erste Masters-Titel sowie der 14. Titel insgesamt.
Im Doppel schieden die Titelverteidiger Wayne Ferreira und Jewgeni Kafelnikow ebenfalls in der ersten Runde aus. Sie unterlagen den neuen Turniersiegern, den Zweiten der Setzliste Mark Knowles und Daniel Nestor in drei Sätzen. Sie gewannen ihren 14. gemeinsamen Titel und nach 1997 den zweiten in Indian Wells.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 64 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 32 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.450.000 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.950.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2002
Tennisturnier in Indian Wells